Toni Eggert (ur. 12 maja 1988 w Suhl) – niemiecki saneczkarz startujący w dwójkach, jego partnerem jest Sascha Benecken.

Kariera 
W reprezentacji znajduje się od 2008 roku. Pierwsze międzynarodowe sukcesy odnosił na mistrzostwach świata juniorów, na których startował w parze z Marcelem Osterem. W 2007 wywalczył złote medale w dwójkach i w drużynie. W 2008 zdobył złoto w dwójkach i srebro w drużynie mieszanej. Na mistrzostwach świata startuje od 2011 roku. Najbardziej udane były dla niego mistrzostwa w 2012 roku, na których został mistrzem globu w drużynie oraz wicemistrzem w dwójkach. Na mistrzostwach Europy zadebiutował w 2012 zdobywając w pierwszym starcie brąz w dwójkach.

W Pucharze Świata startuje od sezonu 2008/2009. Wspólnie z Beneckenem zwyciężał w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonach 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 i 2021/2022 w sezonach 2012/2013, 2013/2014 i 2015/2016 zajmował drugie miejsce, a w sezonach 2011/2012 i 2020/2021  trzecią lokatę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata 
Stan na koniec sezonu 2021/2022

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - drużynowo

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIL 
  

Niemieccy saneczkarze
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Suhl